Nicolae Cernăuțeanu – politico rumeno
 Ovidiu Cernăuțeanu – cantante rumeno